«Слава России» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, головной корабль серии одноимённого типа, участник войны за польское наследство и русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Описание судна 
Представитель серии парусных двухдечных линейных кораблей , головной корабль серии. Эта серия кораблей была самой многочисленной и одной из самых удачных серий линейных кораблей Российского императорского флота. Корабли серии строились с 1733 по 1774 год на верфях Санкт-Петербурга и Архангельска и принимали участие во всех плаваниях и боевых действиях российского флота в период с 1734 по 1790 год. Всего в рамках серии было построено 58 линейных кораблей. Все корабли этой серии обладали высокими мореходными качествами, хорошей маневренностью и остойчивостью.

Водоизмещение корабля составляло 1200 тонн, длина по сведениям из различных источников от 46,5 до 47,4 метра, ширина от 12,3 до 12,65 метра, а осадка от 5,4 до 5,48 метра. Вооружение судна составляли 66 орудий, включавшие двадцатичетырёх-, двенадцати- и шестифунтовые пушки, а экипаж состоял из 600 человек. Скорость судна при свежем ветре могла достигать восьми узлов.

История службы 
Линейный корабль «Слава России» был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер в ранге капитан-командора Осип Най.

С июля по сентябрь 1733 года на «Славе России», находившемся в это время в составе эскадры кораблей Балтийского флота у Красной горки, проводились мероприятия по обучению экипажа.

Во время войны за польское наследство в 1734 году в составе эскадры адмирала Томаса Гордона принимал участие в осаде Данцига. С  () по  совершил переход из Кронштадта в Пиллау. В Пиллау принимал участие в прикрытии выгрузки осадной артиллерии с транспортных судов, после чего ушёл в район Данцига в крейсерское плавание, в котором находился до .  прибыл на Данцигский рейд и, взяв на борт пленных французских солдат, в составе эскадры ушёл в Кронштадт.  корабли эскадры прибыли в Кронштадт.

С мая по август 1735 года корабль использовался для доставки в Кронштадт провианта из Риги и Ревеля. В 1738 году стоял на ремонте в Кронштадте.

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. Во время кампании 1741 года с июня по август находился в составе эскадры, стоявшей на Кронштадтском рейде, и использовался для обучения экипажа. В кампанию 1742 года  вышел из Кронштадта и, примкнув к эскадре, находившейся у Лавенсари, до  ушёл с ней в Финский залив в крейсерское плавание. Активных боевых действий суда эскадры не вели и на зимовку вернулись в Кронштадт. В 1743 году с мая по сентябрь в составе эскадры адмирала графа Н. Ф. Головина вновь принимал участие в крейсерском плавании в Финском заливе, в том числе в перестрелках с кораблями шведского флота у Гангута  () и .

С июля по август 1744 года находился в составе эскадры кораблей Балтийского флота у Красной горки и использовался для обучения экипажа.

В 1746 году корабль «Слава России» переоборудован в Кронштадте в госпитальное судно, однако в море больше не выходил, и в 1752 году там же был разобран.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Слава России» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга  (1733 год);
 капитан полковничьего ранга  (1734—1735 годы);
 капитан полковничьего ранга  (1741 год);
 капитан полковничьего ранга  (1742 год);
 капитан полковничьего ранга  (1742—1743 годы);
 капитан полковничьего ранга  (1744 год);
 лейтенант майорского ранга  (1746 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи